Long Street steht für:

 Long Street (Buckinghamshire), Ort in England
 Long Street (Kapstadt), Straße in Kapstadt, Südafrika

Siehe auch:
 Longstreet